Барак Солтыбайулы, Барак Солтыбаев (г. рожд. неизв. — 1865) — казахский султан Аягозского округа . Потомок султана Абилпеиза. Родился в местечке около Аягоза. Польский путешественник А. Янушкевич в своих записях характеризует его как умного, добродушного, смелого, сравнивает его со степным Геркулесом. Солтыбайулы — участник подавления восстания Кенесары. Могила Барака расположена близ аула «Первое мая» Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Литература 
 Янушкевич А., Дневники и письма из путешествия по казахским степям, А.-А.. 1900.

Ссылки 
 

Казахские султаны
Персоналии по алфавиту